Olaszország
San Rocco al Porto, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
San Rocco, templom Nápolyban